Васи́лий Комаро́в:
 Комаров, Василий Архипович (1924—1983) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 
 Комаров, Василий Николаевич (1915 — ?) — советский военный деятель, полковник (1944).